Fonavi hace referencia a varios artículos:

 Fondo Nacional de la Vivienda: Fondo de la República Argentina creado en 1972.
 Fondo Nacional de Vivienda:  Fondo de ley peruano creado en 1979.

Wikipedia:Desambiguación